Кумисбеков:
 Кумисбеков, Айдар Нурабекович — казахстанский футболист, защитник. 
 Кумисбеков, Кенжебек — композитор Казахстана.